Lagrange, LaGrange o La Grange possono riferirsi a:

Astronomia 
 cratere Lagrange – cratere lunare dedicato a Giuseppe Lagrange.

Geografia 
 Francia
 Lagrange – comune degli Alti Pirenei
 Lagrange – comune delle Landes
 Lagrange – comune del Territorio di Belfort
 La Grange – comune del Doubs
 Stati Uniti d'America
 LaGrange – città della Contea di Lee, Arkansas
 LaGrange – capoluogo della Contea di Troup, Georgia
 LaGrange – capoluogo della Contea di LaGrange, Indiana
 Lagrange – città della Contea di Penobscot, Maine
 LaGrange – township della Contea di Cass, Michigan
 LaGrange – villaggio della Contea di Lorain, Ohio
 La Grange – città della Contea di Lenoir, Carolina del Nord
 La Grange – capoluogo della Contea di Oldham, Kentucky
 La Grange – villaggio della Contea di Cook, Illinois
 La Grange – città della Contea di Lewis, Missouri
 La Grange – città della Contea di Dutchess, New York
 La Grange – città della Contea di Fayette, Tennessee
 La Grange – capoluogo della Contea di Fayette, Texas
 La Grange – città della Contea di Monroe, Wisconsin
 La Grange – città della Contea di Walworth, Wisconsin
 La Grange – città della Contea di Goshen, Wyoming

Musica 
 La Grange – singolo degli ZZ Top del 1973, dall'album Tres Hombres

Persone

La Grange
 Charles Varlet attore francese morto nell'anno 1692, soprannominato "La Grange"
 Kyla "La Grange" – cantante britannica

Lagrange
 Joseph-Louis Lagrange – matematico e astronomo franco-italiano
 Marie-Joseph Lagrange – religioso cattolico e biblista francese, appartenente all'Ordine domenicano e fondatore dell’École biblique et archéologique française di Gerusalemme

Matematica e fisica 
 Teorema di Lagrange (o del valor medio o dell'incremento finito)
 Teorema di Lagrange (teoria dei gruppi)
 Teorema di Lagrange (teoria dei numeri)
 Notazione di Lagrange
 Punti di Lagrange
 Metodo dei moltiplicatori di Lagrange
 Interpolazione di Lagrange
 Meccanica lagrangiana
 Funzione lagrangiana